Tejón ou Tejon est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
La graphie espagnole est Tejón, Tejon étant une variante simplifiée, notamment en anglais.

 Joaquín Salvador Lavado Tejón, plus connu par son nom d’artiste Quino (1932-2020), scénariste et dessinateur de bande dessinée argentin, créateur de Mafalda ;
  (1975-), acteur espagnol.

Toponyme 

 , ancienne colonie américaine située au Tejon pass dans le comté de Kern en Californie ;
 , col de montagne dans les Tehachapi Mountains dans l’État américain de Californie ;
 , col de montagne dans les Tehachapi Mountains dans l’État américain de Californie.

Zoologie 
 , espèce d'insecte plécoptères de la famille des perlidae.

Divers 
 , tribu indigène de Kitanemuk, de Yokuts et de Chumash de Californie ;
 Fort Tejon, fort de la guerre de Sécession américaine situé en Californie.

Patronyme hispanique